Tama může být: 
 Tama (hudební nástroj) – tradiční druh bubnu v Západní Africe
 Tama (japonská folková skupina) (たま) – japonská folková skupina (1984–2003)
 Tama (album) (たま) – jedno (rockové) z mnoha alb skupiny Tama
 Tama (kočka) (たま) – kočka, která se stala přednostou stanice Kiši (貴志駅) v Japonsku
 Tama (přítok Tokijského zálivu) (多摩川) – řeka v Japonsku
 Tama (přítok Kósí) – řeka v Nepálu, přítok řeky Kósí
 Tama (Tokio) (多摩市) – město v Japonsku, součást Tokia
 Tama (pohoří) (多摩丘陵, [Tama-kjúrjó]) – pohoří v Japonsku
 Tama (město v USA, Iowa) – město ve Spojených státech amerických, ve státě Iowa
 Okres Tama (Iowa) – jeden z okresů ve státě Iowa, USA
 Tama (Niger) – sídlo v Nigeru, stření Afrika
 Tama (La Rioja) – sídlo v provincii La Rioja v Argentině, Jižní Amerika
 Tama (jméno) – například japonské ženské osobní jméno, také časté jméno koček jebo jiných domácích mazlíčků
 Tama (jazyk) – jazyk/řeč ze skupiny východosúdánských jazyků kód: tma
 Tama (národ) – národ v Súdánu, mluvící jazykem Tama
 Tama (zoologická zahrada) (多摩動物公園, [Tama-dóbucu-kóen]) – jedna z největších zoologických zahrad v Japonsku
 Tama-ku (多摩区) – jedna ze sedmi čtvrtí města Kawasaki v prefektuře Kanagawa
 Tama (Podleské vojvodství) – vesnice v Podleském vojvodství v Polsku
 Tama (Svatokřížské vojvodství) – vesnice v Svatokřížském vojvodství v Polsku
 Tama (votivní) – symbol/ikona votivní oběti (objekt, co má být léčeno) v řecké liturgii; množné číslo (rod strední): tamata.
 1089 Tama (多摩) – asteroid, pojmenovaný podle řeky Tama 
 Tama edwardsi – druh pavouka z čeledi Hersiliidae
 Tama (křižník) (多摩) – japonský křižník třídy Kuma (球磨)
 bývalá vesnice Tama (玉村 [Tama-mura]), nyní součástí městysu Sekigahar-čó (関ケ原町) v okrese Fuwa (不破) (viz též Bitva u Sekigahary)
 jezero Tama (多摩湖) – jezero přehradní nádrže Murajama na řece Tama, objem přes 3,3 milionu m³.
 Hřbitov Tama (多摩霊園) – hřbitov v Tokiu

Související články 
 TAMA